

Astronomia 
 309706 Avila –  asteroide della fascia principale

Geografia 
 Avila – città spagnola, capoluogo di provincia nella regione di Castiglia e León 
 Provincia di Avila – provincia della comunità autonoma di Castiglia e León, nella Spagna centrale
 Farsa di Ávila – dove gruppo di nobili castigliani depose in effigie il re Enrico IV di Castiglia e proclamò re al suo posto il fratellastro, l'infante Alfonso.
 Avila Beach –  census-designated place nella contea di San Luis Obispo, in California.
 Carlos Santana Ávila – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Santiago, provincia di Veraguas.
 Provincia di Ciego de Ávila – na delle province di Cuba, era precedentemente parte della provincia di Camagü
 Əvilə –  comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Lerik.

Persone 
 Avila (Bibbia) – nella Bibbia
 Priscilliano di Ávila (340-385) – vescovo spagnolo, primo eretico affidato dalla Chiesa cattolica all'autorità civile e giustiziato

 XV-XVI secolo
 Gil Gonzalez de Avila (XVI sec.) – conquistador spagnolo, "scopritore" del Nicaragua.
 Giovanni d'Avila (1499-1569) – sacerdote spagnolo, grande predicatore e mistico, ed è stato proclamato santo da papa Paolo VI, e dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI
 Teresa d'Avila (1515-1582) – religiosa e mistica spagnola, santa e dottore della Chiesa
 Maestro di Ávila – pittore anonimo spagnolo attivo in Castiglia nella seconda metà del XV secolo
 Luis de Ávila y Zúñiga (1500-1564) –  storico spagnolo 

 Calciatori
 Allan Alemán Ávila (n. 1983) – calciatore costaricano, di ruolo attaccante
 Antony de Ávila (n. 1963) – ex calciatore colombiano, di ruolo attaccante
 Carlos Güity Ávila (n. 1974) –  ex calciatore honduregno, di ruolo difensore
 Diego Martín Alaníz Ávila (n. 1993) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista 
 Eric Avila (n. 1987)  calciatore statunitense
 Ezequiel Ávila (n. 1994) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Irven Ávila (n. 1990) –  calciatore peruviano, di ruolo attaccante
 J.J. Avila (n. 1991) –  cestista statunitense, professionista in NBDL
 Leandro Ávila (n. 1971) –  allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista.
 Marvin Ávila (n. 1985) – calciatore guatemalteco, di ruolo centrocampista
 Ricardo Ávila (n. 1997) – calciatore panamense, di ruolo centrocampista
 Wilson Ávila (n. 1958) – ex calciatore boliviano, di ruolo centrocampista

 Cestisti
 Eulalio Ávila (n. 1941) – ex cestista messicano
 Suchítel Ávila (n. 1982) – cestista cubana
 Víctor Ávila (n. 1977) – ex cestista messicano

 Altro 
 Artur Avila (n. 1979) – matematico brasiliano naturalizzato francese
 Carmen Maria Montiel Ávila (n. 1964) – modella venezuelana, eletta Miss Venezuela nel 1984
 Edwin Ávila (n. 1989) –  pistard e ciclista su strada colombiano 
 Enrique Ávila (n. 1970) – attore spagnolo
 Manuel Ávila Camacho (1897-1955) – politico e generale messicano

en:Ávila